Рона Митра () је енглеска глумица, рођена 9. августа 1976. године у Падингтону, Лондон (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 2008. || || -{Doomsday}- || || 
|-
| 2007. || На нишану || || ||
|-
| 2007. || || -{The Number 23}- || || 
|-
| 2006. || || -{Skinwalkers}- || || 
|-
| 2005. || Режи ме || -{Nip/Tuck}- || || (TV) 
|-
| 2004. || Бостонски адвокати || -{Boston Legal}- || || (TV) 
|-
| 2004. || Спартак || -{Spartacus}- || Варинија || (TV)
|-
| 2003. || || -{The Practice}- || || (TV) 
|-
| 2003. || || -{Stuck on You}- || || 
|-
| 2003. || || -{The Life of David Gale}- || || 
|-
| 2003. || || -{Highwaymen}- || || 
|-
| 2002. || Алабама, слатки доме || -{Sweet Home Alabama}- || || 
|-
| 2002. || || -{Ali G Indahouse}- || || 
|-
| 2000. || || -{Gideon's Crossing}- || || (TV) 
|-
| 2000. || Ухвати Картера || -{Get Carter}- || || 
|-
| 2000. || Човек без тела || -{Hollow Man}- || || 
|-
| 2000. || || -{Party of Five}- || || (TV) 
|-
| 2000. || || -{Secret Agent Man}- || || (TV) 
|-
| 1999. || Беовулф || -{Beowulf}- || ||
|-
| 1998. || || -{Monk Dawson}- || || 
|-
| 1998. || || -{Croupier}- || || 
|-
| 1998. || || -{A Kid in Aladdin's Palace}- || || 
|-
| 1998. || || -{The Pepsi Chart}- || || 
|-
| 1997. || || -{The Man Who Made Husbands Jealous}- || || (TV) 
|-
| 1997. || || -{Lust for Glorious}- || || (TV) 
|-
| 1995. || || -{Ghostbusters of East Finchley}- || || (TV)
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Енглеске глумице
Биографије живих особа